Бруклин Хајтс има више значења:
 Бруклин Хајтс (Мисури)
 Бруклин Хајтс (Охајо)